Makovica může být:

 slovensky makovice (plod máku obsahující maková zrna)
 Makovica – přírodní památka u obce Buchlovice v okrese Uherské Hradiště
 Hrad Makovica neboli Zborovský hrad – slovenský hrad u obce Zborov v okrese Bardejov
 Makovica (panství) – historické hradní panství
 Makovica (geomorfologický podcelek) – geomorfologický podcelek Slanských vrchů
 Makovica (Slanské vrchy) (981 m) – slovenský vrchol ve Slanských vrších
 Makovica (Ondavská vrchovina) (655 m) – slovenský vrch v Ondavské vrchovině
 Makovica (folklórní soubor) – slovenský folklórní soubor ze Svidníku
 Makovica (sportovní areál) – slovenský sportovní areál v obci Nižná Polianka